Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Cimetière :

Rue du Cimetière à Charleroi ;
 Rue du Cimetière à Liège ;
 Rue du Cimetière à Tournai.

Rue du Cimetière à Bry-sur-Marne ;
 Rue du Cimetière à Champigny-sur-Marne ;
 Rue du Cimetière-Saint-Benoist à Paris ;
 Rue du Cimetière à Remiremont ;
 Rue du Cimetière à Saint-Pierre ;
 Rue du Cimetière-Saint-Cyprien et rue du Cimetière-Saint-Simon à Toulouse ;
 Rue du Cimetière à Villeurbanne.

Voir aussi 
 
 Chemin du Cimetière

Cimetière rue